El intruso puede referirse a:

 El intruso, película de 1999 dirigida por Guillermo Álvarez.
 El intruso, película de 2016 dirigida por John Moore.